Би́ржай () — название некоторых населённых пунктов в Литве:

 Биржай — город на севере Литвы, административный центр Биржайского района.
  — деревня в Ширвенском старостве Биржайского района.
  — деревня в Круопяйском старостве Акмянского района.